Der Kremlin Cup 1999 (Offiziell: Ladies Kremlin Cup 1999) war ein Tennis-Hallen-Teppichplatzturnier für Frauen im Olimpijski in Moskau. Es war Teil der WTA Tour 1999 und fand vom 16. bis 24. Oktober 1999 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1999
Tennisturnier in Moskau
Olimpijski